«Сенсация» () — будущий художественный фильм режиссёра Филипа Мартина. Главные роли в фильме исполнят Джиллиан Андерсон и Руфус Сьюэлл. Премьера запланирована на Netflix.

Сюжет 

Сюжет фильма посвящён скандальному интервью принца Эндрю, которое он дал Эмили Мейтлис, ведущей программы Newsnight на BBC. В интервью он рассказал о своих отношениях с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, осуждённом за сексуальные преступления. В результате разразившегося скандала принц Эндрю был отстранён от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Закулисная история женщин, которые вели переговоры с Букингемским дворцом, чтобы добиться «сенсации десятилетия», которая стала публичным катализатором падения принца в телеинтервью, посвящённом отношениям Эндрю с Джеффри Эпштейном и обвинениям Эндрю в сексуальном насилии, которые Эндрю отрицает и в начале 2022 года урегулировал во внесудебном порядке за 12 миллионов фунтов стерлингов. Позже интервью было описано не как автокатастрофа, а как «самолет, врезавшийся в нефтяной танкер, вызвавший цунами, которое спровоцировало ядерный взрыв».

В ролях 
 Джиллиан Андерсон — Эмили Мейтлис
 Руфус Сьюэлл — принц Эндрю
 Кили Хоуз — Аманда Тирск
 Билли Пайпер — Сэм Макалистер
 Чарити Уэйкфилд — принцесса Беатрис
 Ромола Гараи — Эсме Рен
 Коннор Суинделлс — Джей Доннелли

Производство 
О начале работы над фильмом стало известно в феврале 2023 года, когда главную роль получил Руфус Сьюэлл. Производством фильма занимается компания Netflix. Также в актёрский состав вошли Джиллиан Андерсон, Кили Хоуз и Билли Пайпер. В основе сценария фильма, написанного Питером Моффатом, мемуары Аманды Тирск «Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews».

Режиссёром фильма станет Филип Мартин. В марте к актёрскому составу присоединились Ромола Гараи, Коннор Суинделлс, Чарити Уэйкфилд. В феврале 2023 года издание Digital spy опубликовало первый кадр из фильма с Джиллиан Андерсон в роли Эмили Мейтлис.

Примечания 

Фильмы 2020-х годов
Фильмы Великобритании